Zambarbieri è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipico della Lombardia sudoccidentale, è presente prevalentemente nel pavese, milanese, lodigiano e alto piacentino.

Potrebbe derivare dal nome del capostipite, un tale Gianni Barbieri, il cui nome presenta un'aferesi nel cognome per indicare il ramo di appartenenza all'interno della famiglia Barbieri.

In Italia conta circa 101 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani